

Sigle 
 Radio Italia Network – una radio di proprietà del gruppo NEXT che trasmette solo house music
 Renewable Identification Number – numero seriale previsto dalla Renewable Fuel Standard

Codici 
 RIN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ringi Cove (Isole Salomone)

Altro 
 RIN – rapper tedesco
 Rin – uno dei personaggi di Inuyasha
 Rin – manga di Harold Sakuishi
 Rin Okumura – protagonista del manga e anime Ao no Exorcist 
 Rin Nohara – uno dei personaggi di Naruto
 Rin Natsuki – uno dei personaggi di Yes! Pretty Cure 5 e Yes! Pretty Cure 5 GoGo!
 RIN – usuale abbreviazione per Rivista italiana di numismatica e scienze affini, pubblicata dalla Società numismatica italiana
 Rin' – gruppo pop/folk giapponese
 Rin Kagamine – Voice Bank Vocaloid

Pagine correlate 
 Rinn (disambigua) – pagina di disambiguazione